C94 steht für:
 Fullerene, eine chemische Strukturform
 Caldwell 94, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C94